Фінал Кубка Італії з футболу 2017 — фінальний матч розіграшу Кубку Італії сезону 2016—2017, в якому зустрічались «Лаціо» і «Ювентус». Матч відбувся 17 травня 2017 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Шлях до фіналу

Матч

Дата 
Спочатку фінал Кубка Італії був запланований на 2 червня, але через вихід «Ювентуса» до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2017, матч перенесли на 17 травня.

Деталі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

2017 у футболі
Кубок Італії
2017 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу